Лайл О́делайн (; 21 июля 1968, Куилл Лейк, Саскачеван, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник. Оделайн играл за клубы НХЛ: «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джэкетс», «Чикаго Блэкхокс», «Даллас Старз», «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз».

Биография

Игровая карьера 
Оделайн начинал свою карьеру в молодёжном клубе Западной хоккейной лиги , после чего был задрафтован в 7 раунде драфта 1986 года под общим 141-м номером клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Его игровой стиль менялся в течение карьеры. В начале карьеры он в основном использовался только как защитник-разрушитель (а также и как тафгай). Впоследствии, когда тогдашний тренер «Монреаля»  стал использовать его в спецбригаде большинства, он стал более универсальным игроком.

Его первый гол состоялся в ворота «Чикаго Блэкхокс», защищаемые Эдом Белфором, 19 декабря 1991 года.

Оделайн стал обладателем Кубка Стэнли в 1993 году в составе «Монреаль Канадиенс».

Сезон 1993-94 получился для Оделайна очень удачным. Он забросил 11 шайб и сделал 29 голевых передач, что в сумме составило 40 очков (все три показателя — лучшие в карьере). Ему также удалось огорчить хет-триком голкипера «Сент-Луис Блюз»  9 марта 1994 года, а его 5 голевых передач в матче против «Хартфорд Уэйлерз» 20 февраля 1994 года стали повторением клубного рекорда по этому показателю в одной игре для защитников «Монреаля», которым до этого владел только легендарный Дуг Харви.

Перед началом сезона 1996-97 Лайл был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз» на . После неполных четырёх сезонов в составе «Нью-Джерси» в сезоне 1999—2000 Оделайна обменяли в «Финикс Койотис» на Дерона Куинта и преимущество выбора в 3-м раунде драфта.

Пребывание в «Финиксе» было недолгим, и уже после окончания сезона 1999—2000 Оделайн попал в «Коламбус Блю Джэкетс» на расширенном драфте. Перед началом своего дебютного сезона «Коламбус» избрал Лайла своим первым в истории капитаном.

2 сентября 2005 года Оделайн подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз» как свободный агент. Однако, ему удалось провести всего 27 игр и набрать всего одно очко, после чего он получил травму колена и уже не выходил на лед с февраля 2006 года, фактически завершив свою карьеру, хотя об этом и не объявлял.

За карьеру Оделайн заработал 2316 штрафных минут, что является 28-м показателем в НХЛ всех времен.

Достижения 

 Обладатель Кубка Стэнли в 1993 году («Монреаль Канадиенс»).

Статистика

См. также 

 Капитан (хоккей с шайбой)
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на The Internet Hockey Database 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Пеория Ривермен» (ИХЛ)
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»